De DFL-Supercup 2012 was de 13e editie van de Duitse supercup. Vicekampioen Bayern München versloeg landskampioen en bekerwinnaar Borussia Dortmund met 2-1. Bayern mocht zo voor de vierde keer de supercup in ontvangst nemen.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal in 2012
Supercup voetbal Duitsland
Borussia Dortmund
FC Bayern München
Sportevenement in München